Marie Lambert est l’actuelle Vice-Doyenne à la recherche à l’Ecole de gestion de l’Université de Liège mais aussi professeure en gestion d’actifs à l’Uliège et directrice de recherche. Elle a également donné cours dans d’autres universités internationales telles que l’Université Paris-Dauphine. Elle dirige un laboratoire de recherches au sein de HEC qu’elle a créé en 2021.

Biographie 
Son parcours professionnel débute après des études de finance et de droit à l'HEC, hautes études commerciales. En 2010, elle finalise un doctorat en Finance de l'Université de Liège et de l'Université Luxembourg. Par la suite, en 2012, Marie Lambert a été assistante en gestion de finance. Elle continuera son parcours professionnel comme professeure de finance à l'HEC, à l'université de Paris-Dauphine et à l'EDHEC. En 2021, elle fonde un laboratoire, appelé P.R.I.C.E. Ce laboratoire a pour but de communiquer l'économie locale et nationale pour aider leur entreprises.

Prix et récompenses 

 2023 : Citoyenne d'honneur de la ville de Liège

Notes et références

Liens externes 

 Liste des publications
 HEC Hautes études commerciales
 PRICElab

Professeur belge